Планкетт () — фамилия. Известные носители:

 Планкетт, Джеймс — ирландский писатель.
 Планкетт, Джозеф Мэри — деятель ирландского национально-освободительного движения, поэт.
 Планкетт, Оливер — ирландский архиепископ.
 Планкетт, Рой (1910—1994) — американский химик.
 Планкетт, Уолтер (1902—1982) — американский художник по костюмам.

См. также 
 Планкет, Робер () — французский композитор.
 Барон Планкет